Ludwig Lange – architetto tedesco
 Ludwig Lange – filologo tedesco
 Ludwig Lange – fisico tedesco